Brustad ist der Familienname folgender Personen:

 Arne Brustad (1912–1987), norwegischer Fußballspieler
 Bjarne Brustad (1895–1978), norwegischer Geiger, Bratscher und Komponist
 Fredrik Brustad (* 1989), norwegischer Fußballspieler
 Georg Brustad (1892–1932), norwegischer Gerätturner
 Sylvia Brustad (* 1966), norwegische sozialdemokratische Politikerin

Siehe auch:
 Brustat